Herb gminy Osiek (powiat brodnicki)
 Herb gminy Osiek (powiat oświęcimski)
 Herb gminy Osiek (powiat starogardzki)
 Herb gminy Osiek (powiat staszowski)